The Man Who Came Back (1924), een film van Emmett J. Flynn
The Man Who Came Back (1931), een film van Raoul Walsh
The Man Who Came Back (2008), een film van Glen Pitre